Strobice ist ein Ortsname

in Deutschland:
 Strobice, niedersorbischer Name von Ströbitz (Cottbus), Ortsteil der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg

in Polen:
 Strobice (Pakosławice), Ortschaft der Gmina Pakosławice,  Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln